HOJ steht für:
 home-on-jam, Radarbetriebsmodus, siehe Betriebsmodus (Radar) #home-on-jam (HOJ)

hoj steht für:
 Harauti (ISO-639-3-Code), rajasthanische Sprache in Nordindien

Siehe auch:
 Høj
 Hoi

Abkürzung